Bilham ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Bilham (* 1986), Schweizer Triathletin
 Martin Bilham (* 1946), britischer Sprinter